La bataille de Guinegatte peut faire référence à deux batailles qui se sont déroulées au même endroit, à Guinegatte (aujourd'hui Enguinegatte dans le Pas-de-Calais)

 La bataille de Guinegatte de 1479 entre l'armée française et une armée burgundo-flamande.
 La bataille de Guinegatte de 1513 entre l'armée française et l'armée anglaise.